Plusieurs princesses se sont appelée Éléonore ou Aliénor de Castille :

 Aliénor de Castille (1202-1244), fille du roi Alphonse VIII de Castille, épouse du roi Jacques  d'Aragon
 Éléonore de Castille (1241-1290), fille de Ferdinand III de Castille, épouse du roi Édouard  d'Angleterre
 Éléonore de Castille (1307–1359), fille du roi Ferdinand IV de Castille, épouse du roi Alphonse IV d'Aragon
 Éléonore de Castille (apr. 1363-1416), fille d'Henri II de Castille, épouse de Charles III de Navarre et mère de Blanche de Navarre
 Éléonore d'Albuquerque (1374-1435), comtesse d’Albuquerque, fille de Sanche, comte d'Albuquerque et petite-fille du roi Alphonse XI de Castille, épouse du roi Ferdinand  d'Aragon
 Éléonore de Castille ou Éléonore de Habsbourg (1498-1558), fille de Jeanne  d'Espagne et de Philippe le Beau, épouse du roi Emmanuel  de Portugal, puis du roi de France François 

Homonymie dynastique